Seahawk, eller Seahawks, kan syfta på: 

 SH-60 Seahawk – en helikoptermodell
 USS Seahawk – ett fiktivt hangarfartyg 
 Seattle Seahawks – ett amerikanskt lag i amerikansk fotboll
 Carlskrona Seahawks – ett svenskt lag i amerikansk fotboll